

Patronyme
 Adubelo Phiri (1983-), footballeur zambien.
 Alfred Phiri (1974-), footballeur sud-africain.
 Edwin Phiri (1983-), footballeur zambien.
 Gerald Phiri (1988-), athlète zambien.
 Lebogang Phiri (1994-), footballeur sud-africain.

Voir aussi 
 Phiri, un quarier de Soweto

Homonymie
Homonymie de patronyme